est un prénom japonais.

Yahiko

Statut:Décédé 
Lieux de vie:Village caché de la pluie
Sensei:Jiraiya 
Coéquipier: Nagato Uzumaki ,Konan.

Yahiko est un personnage fictif de la fiction japonaise Naruto de Masashi Kishimoto .
Yahiko est un des personnages qui aura malgré tout été un des plus importants dans « l'arc de Pain » car ce dernier est le fondateur exact de l'« Akatsuki » dont le but était de faire régner la paix par la souffrance. 

Mais malheureusement l'organisation connaîtra la perte de son leader qui ne sera pas sans conséquence car cette dernière sera dirigé par celui que l'on connaîtra sous le nom de Tobi

Personnages de fiction 
 Yahiko Myôjin est un personnage de Kenshin le vagabond.
 Yahiko est un personnage de Naruto.

Géographie 
 Yahiko est un village au Japon dans la préfecture de Niigata.